<p align="justify">Miss Rondônia BE Emotion 2018 foi a 49ª edição do tradicional concurso de beleza feminino de Miss Rondônia BE Emotion, válido para a disputa de Miss Brasil BE Emotion 2018, único caminho para o Miss Universo. A cerimônia comandada pela colunista social Bertha Zuleika teve seu ápice no dia 27 de abril no Hotel "Accordes", localizado em Porto Velho sob a apresentação do jornalista Anísio Gorayeb e músicas do DJ Nicolau Félix. A grande vencedora, destoante de outras seis candidatas, foi a representante da capital, Thaisi Dias Pinto,  coroada por sua antecessora, Maria Clara Vicco, Miss Rondônia BE Emotion 2017.

Resultado

Colocações 

1 Após o fim do evento, a organização desclassificou por motivos não revelados a 3ª colocada.

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

 Alta Floresta - Débora Recheski 

 Cacoal - Poliana Paulino

 Jaru - Maíra Dias Rozeno

 Ji-Paraná - Yasmin Gomes

 Porto Velho - Thaisi Dias Pinto

 Urupá - Jaqueline Apolicarpo

 Vilhena - Nayara Ferreira

Links Externos 
 Sites
 Site do Miss Brasil (Band)

 Site do Miss Brasil BE Emotion

 Site do Miss Universe 

Concursos de beleza de 2018 no Brasil